Burr Oak kan syfta på:

 Burr Oak, Iowa
 Burr Oak, Kansas
 Burr Oak, Michigan